

Aktuelle Baudenkmäler 

|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Troisdorf

Einzelnachweise

Weblinks 

 Übersicht: Troisdorfer Denkmäler

Troisdorf
!